Сцинковый геккон () — вид ящериц из рода Сцинковых гекконов семейства гекконов.

Гекконы средних размеров. Крупная, широкая и высокая голова с тупой мордой и глазами навыкате.

Издают характерный писк, а также треск от быстрых движений хвоста,  возникающий при трении ногтевидных пластинок на нём.

Обитает в песчаных массивах. Активность строго ночная. Сцинковые гекконы территориальны и агрессивны, обычны драки самцов в брачный период. Зимовка с конца сентября — начала ноября до середины марта — начала апреля.

Половой зрелости достигают через 18—20 месяцев после выхода из яиц, при длине туловища около 70 мм. Роют норы. Спаривание в конце апреля — середине мая, откладка яиц в первых начале июня, в кладке 1—2 яйца.

Питаются насекомыми, паукообразными.

Подвиды 
 Teratoscincus scincus scincus, (Schlegel, 1858) — номинативный подвид; распространён на юге Казахстана, в странах Средней Азии, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, в Иране и на востоке Аравийского полуострова
 Teratoscincus scincus keyserlingii, Strauch, 1863 — Сцинковый геккон Кайзерлинга, окраска с преобладанием жёлтых тонов, размеры меньше номинативного подвида; встречается в Иране и Пакистане
 Teratoscincus scincus rustamowi, Szczerbak, 1979 — Сцинковый геккон Рустамова, окраска серо-фиолетовых тонов; встречается только на территории Ферганской долины; подвид внесён в красные книги Узбекистана и Таджикистана, как исчезающий, мозаично распространённый, реликтовый эндемичный подвид.

Примечания

Литература 
 
 Гекконы фауны СССР и сопредельных стран / Щербак Н. Н., Голубев М. Л. — Киев: Наук. думка, 1986, 232 с. — с. 35-42

Ссылки 
 Teratoscincus scincus — The Reptile Database
 zooclub.ru: содержание сцинковых гекконов
 ecosystema.ru: Сцинковый геккон

Круглопалые гекконы
Пресмыкающиеся Азии
Животные, описанные в 1858 году
Таксоны, описанные Германом Шлегелем